Zimniak ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Jacek Zimniak (1878–1943), polnischer Geistlicher
 Janusz Edmund Zimniak (* 1933), polnischer römisch-katholischer Geistlicher und emeritierter Weihbischof in Bielsko-Żywiec